Amerikai Egyesült Államok
McClusky (Észak-Dakota)
McClusky (Illinois)